physisch (von altgriechisch physis „körperliche Beschaffenheit“) bezieht sich auf:

 Konzept von greifbar-körperlich Vorhandenem in Philosophie und Humanwissenschaften, siehe Physis
 Geographie der Naturgegebenheiten (Geosphäre), siehe Physische Geographie
 Art der Kartendarstellung, siehe Physische Karte
 Art von Speichern bei Computern, auch physischer Speicher,  siehe Arbeitsspeicher 
 Menge der durch einen Prozessor über die Adressleitungen direkt ansprechbaren Speicheradressen, auch physischer Adressraum, siehe Adressraum #Gebräuchliche Speicheradressräume
 Art von Adressen in Netzwerken, die genau eine Hardwarekomponente bezeichnet, auch physische Adresse, siehe MAC-Adresse

Siehe auch:
 physikalisch (Physik)
 metaphysisch (Metaphysik)